Anglosaské příjmení Evans [evnz] nosí více osobností:

Skutečné osobnosti 
 Allen Roy Evans (1885 –1965) – kanadský spisovatel
 Arthur Evans (1851–1941) – britský archeolog
 Bill Evans (1929–1980) – americký pianista
 Bill Evans (saxofonista) (* 1958) – americký jazzový saxofonista
 Bob Evans (* 1947) – britský pilot
 Cadel Evans (* 1977) – australský profesionální cyklista
 Craig Evans (* 1952) – americký novozákonní badatel
 Corry Evans (* 1990) – severoirský fotbalový záložník či obránce
 Daniel Evans – více osob
 David Evans – více osob
 Ean Evans (1960–2009) – americký baskytarista
 Edward Evan Evans-Pritchard (1902–1973) – britský religionista a antropolog
 Evan Evans – více osob
 Faith Evans (* 1973) – americká zpěvačka a herečka
 Frederick H. Evans (1853–1943) – britský fotograf
 Gareth Evans – více osob
 Geoffrey Evans (1940–2012) – irský sériový vrah anglického původu
 Gil Evans (1912–1988) – kanadský hudebník
 Guy Evans (1947) – anglický rockový bubeník
 Gwynfor Evans (1912–2005) – velšský politik
 Ched Evans (* 1988) – velšský fotbalový útočník
 Chris Evans (* 1981) – americký herec
 Indiana Evans (* 1990) – australská herečka a zpěvačka
 Jack Evans – více osob
 Janet Evansová (* 1971) – americká plavkyně
 Jeffrey Evans (* 1948) – britský politik a lodní makléř
 Joe Evans (1916–2014) – americký jazzový saxofonista
 John Evans – více osob
 Jonny Evans (* 1988) – severoirský fotbalový obránce
 Lawrence Watt-Evans (* 1954) – americký spisovatel
 Lee Evans (atlet) (1947–2021) – americký atlet
 Marc Evans (* 1963) – velšský režisér
 Mark Evans (* 1956) – australský baskytarista
 Martin Evans (* 1941) – britský genetik, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství
 Meredydd Evans (1919–2015) – velšský zpěvák, aktivista a historik
 Michael Evans (fotograf) (1944–2005) – americký novinářský fotograf
 Nick Evans (* 1947) – velšský pozounista
 Rhys Evans, uměleckým jménem Rhys Ifans (* 1968) – britský herec a zpěvák
 Ricky Evans (* 1960) – velšský ragbista
 Robert John Weston Evans (* 1943) – britský historik a jazykovědec
 Rod Evans (* 1947) – anglický zpěvák
 Ronald Evans (1933–1990) – americký kosmonaut z Apolla 17
 Sian Evans (* 1971) – britská zpěvačka]
 Thomas William Evans (1821–1892) – anglický liberální politik
 Walker Evans (1903–1975) – americký fotograf
 William Davies Evans (1790–1872) – britský námořní kapitán a šachový mistr
 William John Evans, viz Bill Evans (1929–1980) – americký jazzový pianista

Fiktivní osobnosti 
 Evan Evans – fiktivní postava z filmu Piti Piti Pa
 Lily Evansová – matka Harryho Pottera
 Sharpay Evansová – postava z amerického filmu Muzikál ze střední

Velšská příjmení